Существует несколько методов, именуемых методом потенциалов:
 Метод потенциалов — алгоритм решения транспортной задачи.
 Метод потенциалов — метод амортизационного анализа.
 Метод узловых потенциалов — метод расчёта электрических цепей.